Йоханнес Фойгтманн (; род. , Айзенах, Германия) — немецкий профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Олимпия Милан».

Карьера 

В детстве Фойгтманн занимался гандболом. В 14 лет Йоханесс перестал получать удовольствие от гандбола и его бабушка подарила ему приглашение в баскетбольный лагерь.

Профессиональную карьеру Фойгтманн начал в 18 лет. После выступлений в Германии за «Сайнс Сити» и «Скайлайнерс» Йоханнес перебрался в «Басконию».

В июле 2019 года Фойгтманн подписал 2-летний контракт с ЦСКА, став первым уроженцем Германии в истории клуба. В июне 2021 года переподписал контракт с ЦСКА ещё на 2 года.

В марте 2021 года Фойгтманн был признан «Самым ценным игроком» Единой лиги ВТБ по итогам месяца. В 4 матчах Йоханнес в среднем набирал 14,0 очка, 8,0 подбора, 2,8 передачи и 1,5 перехвата при эффективности 22,0 балла.

Сборная Германии 
В 2014 году Фойгтманн дебютировал в составе сборной Германии, приняв участие в квалификации на чемпионат Европы-2015.

В 2017 году Фойгтманн был включён в состав сборной Германии для участия в чемпионате Европы-2017.

Достижения 
  Обладатель Кубка Европы ФИБА: 2015/2016
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2020/2021
  Обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Чемпион России: 2020/2021

Примечания 

Баскетболисты Германии
Игроки БК «Сайнс Сити»
Игроки БК «Скайлайнерс»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки сборной Германии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года